Locustacarus är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Ewing 1924. Locustacarus ingår i familjen Podapolipidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Locustacarus